«Распятая мученица» (Триптих св. Юлианы, Триптих св. Ункумберы, Триптих св. Вильгефорты, Триптих св. Либераты) — триптих нидерландского художника Иеронима Босха.

Самое раннее упоминание об этом триптихе содержится в книге Антонио Мариа Дзанетти «О венецианской живописи» (1771 г.), описавшего картины в коллекции дожей. В XIX в. триптих был перевезён в Вену, и только в 1919 г. после Первой мировой войны вернулся в сильно повреждённом виде на прежнее место.

Присутствие падающего в обморок персонажа не разъясняет противоречий сложной иконографии картины. Принято считать, что триптих посвящён св. Юлиане, культ которой весьма распространён в Северной Италии. Она была продана работорговцами Евсевию, который, возможно, и представлен в образе персонажа, лишившегося чувств. Некоторые исследователи предполагают, что здесь изображена другая почитаемая святая — дочь короля Португалии Либерата, распятая по приказанию отца-язычника за то, что стала невестой Христовой. В таком случае в юноше можно видеть одного из пяти тысяч обращённых в истинную веру стараниями святой.

В первый и последний раз Босх изображает сцену мученичества с толпой зрителей, представленных в исключительно разнообразных одеждах. Распределение фигур по всей плоскости картины, снизу вверх, без перспективного чередования планов в глубину — дань средневековой традиции.

Изначально на створках триптиха были изображены его донаторы. Почитаемый Босхом Св. Антоний, никак не связанный сюжетом с центральной частью триптиха, на левой створке и предположительно два работорговца на правой, написаны поверх изображения донаторов.

На этом триптихе имеется подпись Босха. Она выполнена готическими буквами и традиционно помещена у нижнего края картины, как и в произведениях, находящихся в собрании Прадо в Мадриде: «Семь смертных грехов» и триптихе «Воз сена».

См. также 
 Триптих Босха «Искушение святого Антония», где женщина в розовом изображена: 1/ с чашей в руке и рядом с коленопреклоненным Антонием (центральное панно); 2/ и верхом на рыбе (створка справа).

Литература 
 Тревин Коплстоун. Хиеронимус Босх. Жизнь и творчество. — М: «Лабиринт-К», 1998.
 Девитини А. Босх: Пер. с итал./А.Девитини — М: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2002.
 Баттилотти Д. Босх: Пер. с итал./Д.Баттилотти — М: «Белый город», 2000.
 Вальтер Бозинг. Босх: Пер. с нем./В.Бозинг — М: Арт-Родник, 2001.
 История искусства зарубежных стран. Средние века, Возрождение / Под ред. Ц. Г. Нессельштраус. М., 1982
 Фомин Г. И. Иероним Босх. М., 1974
 Ш. де Тольнай. Босх. М., 1992
 Г. Мартин. Босх. М., 1992
 К. С. Егорова. Три картины Босха на тему «Мыслитель и природа». Сов. искусствознание, вып. 19. М., 1985
 Р. Х. Марейниссен, П.Рейфеларе. Иероним Босх: художественное наследие. М., 1998

Картины Иеронима Босха
Триптихи
Картины из собрания Дворца дожей
Религиозная живопись